Aristophanes – asteroide
Aristophánēs – traslitterazione del nome greco Ἀριστοφάνης
Aristofane – commediografo greco antico
Aristofane di Bisanzio – filologo e grammatico greco antico, quarto bibliotecario della Biblioteca di Alessandria
Aristofane – pittore di vasi greco antico del V secolo a.C.